Een molen waarin hennep en vlas werd gebraakt, zie beukmolen

Eigennamen van molens:
Braakmolen (Goor), een windmolen te Goor
Etersheimer Braakmolen, een poldermolen te Zeevang